Wsechswjatskyi (, , englische Transkription Vsekhsvyatskij) steht für:
 Serhij Wsechswjatskyj (1905–1984), ukrainisch-sowjetischer Astronom 
 (2721) Vsekhsvyatskij, nach diesem benannter Asteroid des Hauptgürtels